Luís Meneses - folclorista, compositor, radialista e cantor brasileiro.
 Luiz Alberto Dias Menezes Filho - mineralogista, engenheiro de minas e pesquisador brasileiro.
 Luiz Menezes (político do Piauí) - médico e político brasileiro com atuação no estado do Piauí.

Desambiguação